Mountain Man steht für:

 Mountain Man, Entdecker und Abenteurer in den Rocky Mountains, Nordamerika, siehe Mountain Men
 Mountain Man, Spitzname von Dashrath Manjhi (1934–2007), indischer Wohltäter
 Mountain Man, Album von Andreas Gabalier (2015)